Sveta Petka kan syfta på:

Bulgarien 

 Sveta Petka (distrikt), Pazardzjik, Obsjtina Velingrad,

Nordmakedonien 

 Sveta Petka (ort), Opsjtina Sopisjte,